Der ThSV Eisenach (offiziell: Thüringer Sportverein Eisenach e.V.) ist ein Sportverein aus Eisenach in Thüringen, der vor allem für seine Handballmannschaft bekannt ist. Er ging nach der Wende aus der Handballsektion der BSG Motor Eisenach hervor.

Die 1. Männermannschaft spielte einige Jahre in der Handball-Bundesliga, stieg 2018 jedoch aus der 2. Bundesliga in die 3. Liga ab. Seit der Saison 2019/2020 spielt die Mannschaft wieder in der 2. Bundesliga. Die Spiele werden in der 3100 Zuschauer fassenden Werner-Aßmann-Halle ausgetragen.

Vorgeschichte 

Von der Schaffung des DDR-Ligasystems im Jahr 1954 an spielte der Verein insgesamt 31 Spielzeiten lang in der Handball-Oberliga der DDR und fünf Spielzeiten in der DDR-Liga als zweithöchste Spielklasse. In der Handball-DDR-Meisterschaft 1955/56 und in der Handball-DDR-Meisterschaft 1956/57 gelang der damaligen Betriebssportgemeinschaft jeweils die Qualifikation für das Spiel um die DDR-Meisterschaft im Hallenhandball. Das erste verloren sie gegen die BSG Motor Rostock mit 17:25 und das zweite verloren sie gegen den HC Empor Rostock knapp mit 15:17. Im Jahr 1958 gewann die BSG Motor Eisenach die DDR-Meisterschaft im Feldhandball.

Geschichte 
Nach der Wende und der Saison 1989/90 wurde am 11. Juni 1990 der ThSV Eisenach als Nachfolger der BSG Motor Eisenach im Bezug auf den Handball gegründet. Nach der Eingliederung der ehemaligen und neugegründeten DDR-Vereine in den Spielbetrieb des DHB spielte der ThSV bisher insgesamt zehn Jahre in der Ersten und 15 in der Zweiten Bundesliga. In der Ewigen Tabelle der Handball-Bundesliga belegt der Verein derzeit (Stand: April 2020) den 30. Platz.

Bekannt ist der ThSV für seine Nachwuchsarbeit. Es besteht ein Handballinternat und oft schaffen Nachwuchsspieler den Sprung in die erste Mannschaft des Vereins.

Kader 2022/23

Trainer

Transfers zur Saison 2022/23

Transfers zur Saison 2023/24

Saisonbilanzen

Bekannte ehemalige Spieler

Ehemalige Trainer 
  Hans-Joachim Ursinus 1991–1992
  Nicolae Nedef 1992
  Rainer Osmann 1992–2000
  Jürgen Beck 2000 (interim)
  Peter Rost 2001–2003
  Matthias Allonge 2003 (interim)
  Zlatko Ferić 2003–2005
  Rúnar Sigtryggsson 2005
  Zdeněk Vaněk 2005–2006
  Hans-Joachim Ursinus 2006–2008
  Maik Handschke 2008–2010
  Aðalsteinn Eyjólfsson 2010–2014
  Velimir Petković 2014–2016
  Gennadij Chalepo 2016–2016
  Christoph Jauernik 2016–2017
  Sead Hasanefendić 2018–2020
  Markus Murfuni 2020–2021

Erfolge 
 1. Handball-Bundesliga: 1991/92, 1997 bis 2004, 2013/14, 2015/16

Weblinks 
 Homepage des Vereins

Einzelnachweise 

Eisenach, ThSV
Sportverein (Eisenach)
Gegründet 1949